58 – rok
 58 p.n.e.
 58 (liczba)